Bayer János
 Ján Bayer (1630 - 1674) evangélikus, majd református lelkész, költő
 Bayer János (?–1686) evangélikus teológiatanár

hasonló nevűek
 Bayer János András (18. század) orvos

lásd még
 Johann Bayer (egyértelműsítő lap)